Withington bezeichnet folgende Orte in Großbritannien:
 Withington (Gloucestershire), ein Ort in Gloucestershire
 Withington (Herefordshire), ein Ort in Herefordshire
 Withington (Greater Manchester), ein Ort in Greater Manchester
 Withington (Shropshire), ein Ort in Shropshire

Withington ist der Familienname folgender Personen:
 Eliza Withington (1825–1877), amerikanische Porträt- und Landschaftsfotografin
 Lothrop Withington (1856–1915), US-amerikanischer Stammbaumforscher und Historiker

Siehe auch:
 Lower Withington ein Ort und eine civil parish in Cheshire